Josten ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Josten (* 1985), deutsche Sängerin und Teilnehmerin bei Deutschland sucht den Superstar

 Friedrich Josten (1945–1983), deutscher Hockeyspieler
 Gerhard Josten (* 1938), deutscher Schachkomponist und Schachhistoriker
 Günther Josten (1921–2004), deutscher Jagdflieger
 Hanns Heinz Josten (1884–1964), deutscher Kunsthistoriker 
 Heinrich Josten (1893–1948), deutscher SS-Obersturmführer
 Husch Josten (* 1969), deutsche Schriftstellerin
 Johann Peter Josten (1915–2011), deutscher Politiker (CDU)
 Julia Josten (* 1978), deutsche Fernsehmoderatorin
 Kurt Josten (1912–1994), deutsch-britischer Jurist, Wissenschaftshistoriker und Widerstandskämpfer
 Lambert Josten, deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Düsseldorf
 Leo Josten (* 2003), deutscher Kampfkünstler
 Michael Josten (* 1953), deutscher Unternehmer

 Rudi Josten (1907–2006), deutscher erster Chefredakteur der AP
 Wilhelm Josten (Landrat) (1879–1932), preußischer Landrat

Josten ist der Name folgender Unternehmen:
 Wilhelm Josten Söhne, deutsches Handelsunternehmen, siehe Butlers (Unternehmen)